Шашке́вич (, , ) — фамилия, распространённая преимущественно на Западной Украине, предположительно, белорусского происхождения.

Известные носители:
 Шашкевич, Владимир Маркианович (1839—1885) — украинский писатель, поэт, публицист, культурно—просветительский и общественно-политический деятель.
 Шашкевич, Маркиан Семёнович (1811—1843) — украинский общественный деятель, просветитель—демократ, фольклорист, публицист и писатель.
 Шашкевич, Сергей Викторович (1973—2013) — украинский, российский футболист.

Примечания